Mnichowo ist der Name zweier Dörfer in Polen:

 Mnichowo (Reszel), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Groß Mönsdorf, Kreis Rößel, Ostpreußen
 Mnichowo (Gniezno), Dorf im Powiat Gnieźnieński, Woiwodschaft Großpolen, 1904 bis 1918: Mönchsee, Kreis Gnesen, Posen

Siehe auch: Mnichów, Mnichowice